Вілле́р-лез-Орм () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 230 км на південь від Парижа, 120 км на південь від Орлеана, 8 км на північний захід від Шатору.

Історія 

1 січня 2016 року Віллер-лез-Орм було приєднано до муніципалітету Сен-Мор.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 163 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 437,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Віллер-лез-Орм на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Віллер-лез-Орм на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ендр